Das Sudan Olympic Committee wurde 1956 gegründet und 1959 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte ein sudanesischer Sportler eine olympische Medaille erringen (1 × Silber).

Medaillengewinner 

!Medaillengewinner
Sudan